

Chez les Mayas 
 Monstre Witz est le dieu de la montagne dans la religion maya.
 Hix Witz est une ancienne entité politique maya du Petén.

Patronyme 
 Albert Witz (1840-1903) photographe français.
 Konrad Witz (1400? - 1445?) fut un peintre suisse originaire de Souabe.
 Laurent Witz (1975-)  réalisateur et producteur français.

Autres 
 Le Witz est une notion esthétique du romantisme allemand.

Voir aussi

Article connexe 
 Saint-Witz est une commune du Val-d'Oise située à environ 30 km au nord-est de Paris en France.

Homonymie de patronyme